Platitude bezeichnet:
 Platitüde
 eine ehemalige schwedische Power- und Progressive-Metal-Band, siehe Platitude (Band)

Siehe auch: